Stankovský oder Stankovsky ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Stankovsky (1934–2013), Außenhandelsexperte
 Josef Jiří Stankovský (1844–1879), Schriftsteller und Theaterunternehmer 
 Robert Stankovsky (* 1964), Dirigent

Siehe auch:
 Stankovski
 Stankowski